L'edizione 1951-52 della DDR-Oberliga vide la vittoria finale del BSG Turbine Halle.

Capocannoniere del torneo furono Rudolf Krause (BSG Chemie Lipsia) e Kurt Weißenfels (BSG Lokomotive Stendal), con 27 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 BSG Turbine Halle campione della Germania Est 1951-52.
 Fortschritt Meerane, Motor Wismar, BSG Stahl Altenburg e Einheit Pankow retrocesse in DDR-Liga.

Calcio nel 1951
Calcio nel 1952
1951